Rat-kangourou (pluriel : des rats-kangourous), ou Kangourou-rat, écrit aussi parfois sans tiret, est un terme ambigu qui peut désigner en français plusieurs espèces d'animaux très différentes. Elles doivent ce nom vernaculaire à leur aspect général rappelant celui des rats et leur capacité à sauter comme les kangourous. Ce sont plusieurs espèces de marsupiaux de la famille des Potoroidae mais aussi des rongeurs du genre Dipodomys.

Le rat-kangourou (ou inversement) peut être observé en zone désertique, et notamment dans la vallée de la Mort. Bien que cet environnement soit hostile en raison du manque d'eau, 

Rat-kangourou, plusieurs espèces de marsupiaux dans la famille des Potoroidae, dont :
 - Caloprymnus campestris (espèce éteinte)
Rat-kangourou musqué - Hypsiprymnodon moschatus
Rat-kangourou à long nez - Potorous tridactylus 
Rat-kangourou à nez court - Aepyprymnus rufescens
Rat-kangourou de Lesueur - Bettongia lesueur
 etc.

Rat-kangourou, rongeur du genre Dipodomys. Les noms donnés en français à chaque espèce sont souvent des traductions de l'anglais dont l'usage officiel n'est que rarement attesté. Pour information ils correspondent à :
 - Dipodomys deserti
Rat-kangourou de Fresno - Dipodomys nitratoides Merriam, 1894
Rat-kangourou géant - Dipodomys ingens (Merriam, 1904)
Rat kangourou d'Ord -  Dipodomys ordii Woodhouse, 1853 (utilisé officiellement au Canada)
Rat-kangourou de Merriam - Dipodomys merriami Mearns, 1890
Rat-kangourou des montagnes Panamint - Dipodomys panamintinus (Merriam, 1894)
 Rat-kangourou de l'île de San José - Dipodomys insularis - en danger critique d'extinction
 etc.

Notes et références

Voir aussi 

 Liste alphabétique des noms vernaculaires des marsupiaux

Marsupial (nom vernaculaire)
Potoroidae
Rongeur (nom vernaculaire)
Heteromyidae
Nom de marsupial ambigu
Nom de rongeur ambigu